Die 1. Amateurliga Hessen 1950/51 war die erste Spielzeit der Fußball-Hessenliga als dritthöchste Spielklasse. Der Meister qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur zweithöchsten deutschen Liga, der 2. Oberliga. Meister wurde der Olympia Lampertheim. Absteigen mussten SpVgg Bad Homburg, VfL 1860 Marburg, Rödelheimer FC, VfL Kassel, VfL Biedenkopf, SV 06 Rothenditmold und Hessisch Lichtenauer FV.

Borussia Fulda nahm an der erstmals ausgetragenen deutschen Amateurmeisterschaft 1951 teil, scheiterte im Viertelfinale am SSV Troisdorf 05 (Mittelrhein).

Weblink 
 1. Amateurliga Hessen Saison 1950/51 bei asc-neuenheim.de

1951
Fußballsaison 1950/51
1951